Anton Orel ist der Name folgender Personen:
* Anton Orel (Soziologe) (1881–1959), österreichischer Soziologe, Geschichtsphilosoph und Antisemit
 Anton Orel (Opernsänger) (1914–1948), slowenischer Opernsänger